Comercial steht für:

 La Comercial, ein Stadtteil von Montevideo
 Rádio Comercial, ein Rundfunksender in Portugal

Comercial steht für folgende Sportvereine:

 Comercial AC (ES), brasilianischer Sportverein aus Alegre, Bundesstaat Espírito Santo
 Comercial AC (PI), brasilianischer Sportverein aus Campo Maior, Bundesstaat Piauí

 Comercial EC (MT), brasilianischer Sportverein aus Poconé, Bundesstaat Mato Grosso
 Comercial EC (MS), brasilianischer Sportverein aus Três Lagoas, Bundesstaat Mato Grosso do Sul
 Comercial EC (PE), brasilianischer Sportverein aus Serra Talhada, Bundesstaat Pernambuco
 Comercial EC (SP), brasilianischer Sportverein aus Registro, Bundesstaat São Paulo

 Comercial FC (AM), brasilianischer Fußballverein aus Manaus, Bundesstaat Amazônas
 Comercial FC (BA), brasilianischer Fußballverein aus Serrinha, Bundesstaat Bahia
 Comercial FC (Araras), brasilianischer Fußballverein aus Araras, Bundesstaat São Paulo
 Comercial FC (Limeira), brasilianischer Fußballverein aus Limeira, Bundesstaat São Paulo
 Comercial FC (Ribeirão Preto), brasilianischer Fußballverein aus Ribeirão Preto, Bundesstaat São Paulo
 Comercial FC (São Paulo), brasilianischer Fußballverein aus São Paulo, Bundesstaat São Paulo
 Comercial FC (Tietê), brasilianischer Fußballverein aus Tietê, Bundesstaat São Paulo

 Comercial SC (Castelo), brasilianischer Sportverein aus Castelo, Bundesstaat Espírito Santo
 Comercial SC (Muqui), brasilianischer Sportverein aus Muqui, Bundesstaat Espírito Santo

 AA Comercial (PR), brasilianischer Sportverein aus Cascavel, Bundesstaat Paraná
 AA Comercial (RJ), brasilianischer Sportverein aus Volta Redonda, Bundesstaat Rio de Janeiro

 EC Comercial (MS), brasilianischer Sportverein aus Campo Grande, Bundesstaat Mato Grosso do Sul
 EC Comercial (MS), ehemaliger brasilianischer Sportverein aus Jardim, Bundesstaat Mato Grosso do Sul
 EC Comercial (PR), brasilianischer Sportverein aus Cornélio Procópio, Bundesstaat Paraná

 FC Comercial de Viçosa, brasilianischer Fußballverein aus Viçosa, Bundesstaat Alagoas